Reef puede referirse a:

 Reef, banda de rock de los '90.
 Reef, compañía de artículos para surfistas.
 Islas Reef, parte de las islas Salomón.